Charles Blount kan syfta på bland andra:

* Charles Blount, 5:e baron Mountjoy (1516–1544), engelsk hovman och beskyddare av lärdom
 Charles Blount, 1:e earl av Devon (1563–1606), engelsk hovman och militär
 Charles Blount (1654–1693), brittisk deist och filosof 
 Charles Hubert Boulby Blount (1893–1940), brittisk militär och kricketspelare